Die Fotbollsallsvenskan 1999 war die 75. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 10. April und dem 30. Oktober 1999 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Der Vorjahrespokalsieger Helsingborgs IF konnte Vorjahresmeister AIK Solna auf den zweiten Platz verweisen. Mit dem vierten Gewinn des Von-Rosens-Pokals in der Vereinsgeschichte konnte die Mannschaft um Spieler wie Andreas Jakobsson, Roland Nilsson, Rade Prica und Erik Wahlstedt eine Durststrecke von 58 Jahren ohne Meistertitel beenden.

Die Traditionsvereine und mehrmaligen Landesmeister Djurgårdens IF und Malmö FF mussten direkt in die Zweitklassigkeit absteigen, Kalmar FF und Örebro SK belegten die Relegationsplätze. Während KFF dort an GAIS Göteborg scheiterte, gelang ÖSK gegen Assyriska FF nach Verlängerung der Klassenerhalt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Dritt- und der Viertletzte der Allsvenskan traten in Hin- und Rückspiel gegen die jeweiligen Vizemeister der einzelnen Division 1 Staffeln an.

|}

Torschützenliste 
Marcus Allbäck von Örgryte IS konnte sich erstmals in seiner Laufbahn den Titel des schwedischen Torschützenkönigs sichern.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999